Бордонский наслег — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Бордонский наслег — в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия).
 Бордонский наслег — в Сунтарском районе Республики Саха (Якутия).